La Campaña de África Occidental puede referirse a:

 La Campaña de África Occidental (1914 - 1916), que enfrentó al Imperio Alemán contra los ejércitos de los Aliados en África Occidental, durante la Primera Guerra Mundial.
 La Campaña de África Occidental (1940), que enfrentó a la Francia de Vichy (aliada de la Alemania Nazi) contra los ejércitos de los Aliados en África Occidental, durante la Segunda Guerra Mundial.